Jauss oder Jauß ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Marie Jauss (1902–1991), deutsche Stillleben- und Landschaftsmalerin sowie Kinderbuchautorin
 Georg Jauss (1867–1922), deutscher Landschaftsmaler 
 Gunther Jauss (1936–2016), deutscher Architekt
 Hans Robert Jauß (1921–1997), deutscher Literaturwissenschaftler 

Siehe auch:
 Villa Jauss